Ладински език може да се отнася за:

 Ладински език, ибероромански език, говорен от сефарадските евреи;
 Ладински език, реторомански език, говорен в Алпите.